El pes pesant fou el més pesant en les proves de lluita lliure que es disputaren als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904.

La prova es va disputar el 14 i 15 d'octubre de 1904. Hi van prendre part cinc participants, tots ells estatunidencs. Els lluitadors que participaven en aquesta categoria havien de pesar més de 71,7 quilograms.

Medallistes

Resultats 
A Fred Warmbold i William Hennessy se'ls permet lluitar per la tercera posició en haver perdut ambdós contra el medallista d'or, Bernhoff Hansen.

Referències 
 
 

Lluita als Jocs Olímpics d'estiu de 1904